Příjmení Nohavica nosí více osobností:

 Jan Nohavica (1956–1997) – český evangelický farář
 Jaromír Nohavica (* 1953) – český folkový písničkář, textař, skladatel a kytarista
 Lubomír Nohavica (* 1957) – český pianista, skladatel a zpěvák
 Roman Nohavica (* 1974) – český fotbalista